Die Cupa Harwester 1919 war das 8. Turnier in der Geschichte der rumänischen Fußballmeisterschaft und das erste nach dem Ersten Weltkrieg. Die Spiele des Wettbewerbs waren für den Herbst 1919 angesetzt worden.


Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

|

Kreuztabelle 

Drei Spiele wurden nicht ausgetragen.
|}

Sonstiges 
Die im Frühjahr ausgetragene Cupa Jean Luca P. Niculescu 1919, die ebenfalls Venus Bukarest gewann, wurde nicht in die Reihe der rumänischen Fußballmeisterschaften aufgenommen.

Literatur 
 Romeo Ionescu: Enciclopedia fotbalului românesc Vol. I. Ploiești 2000, ISBN 973-8030-17-X.

Weblinks 
 Saison 1919/20 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Fußballsaison 1919
Liga-1-Saison